Yuzhoulong qurenensis is een plantenetende sauropode dinosauriër, behorende tot de Macronaria, die tijdens de middelste Jura leefde in het gebied van het huidige China.

Naamgeving
In 2016 werd een nieuwe groeve van sauropoden geopend bij Pu'an in Sechuan. Daarbij werd een skelet gevonden van een nog onbekende soort.

In 2022 werd de typesoort Yuzhoulong qurenensis benoemd en beschreven door Dai Hui, Tan Chao, Xiong Can, Ma Qingyu, Li Ning, Yu Haidong, Wei Zhaoying, Wang Ping, Yi Jian, Wei Guangbiao, You Hailu en Ren Xinxin. De geslachtsnaam verbindt een verwijzing naar Yuzhou, een oude naam voor Chongqing met long, "draak" in het Chinees. De soortaanduiding verwijst naar de herkomst uit Quren, een oude naam voor Yunyang.

Het holotype, CLGRP V00013, is gevonden in een laag van de onderste Shaximiaoformatie die dateert uit het Bathonien-Callovien. Het bestaat uit een skelet met schedel. Het omvat een gedeeltelijke schedel met rechteronderkaak, twaalf ruggenwervels, een sacrale wervel, tien staartwervels, ribben, chevrons, een linkerschoudergordel, beide opperarmbeenderen, de rechteronderarm met drie middenhandsbeenderen, het linkerdarmbeen, beide schaambeenderen, beide zitbeenderen, beide dijbeenderen, beide scheenbeenderen en het linkerkuitbeen. Het betreft een onvolgroeid exemplaar.

Beschrijving
Het holotype heeft een lichaamslengte van ruwweg twaalf meter maar was nog onvolgroeid.

De beschrijvers stelden enkele onderscheidende kenmerken vast. Sommige daarvan zijn autapomorfieën, unieke afgeleide eigenschappen. Bij de voorste ruggenwervels hebben de zijuitsteeksels op de achterzijde twee extra evengrote groeven. Bij het darmbeen  is het voorblad opvallend naar boven en buiten gewrongen zodanig dat het bijna haaks staat op het darmbeenblad.

Verder is er een unieke combinatie van op zich niet unieke kenmerken. Het foramen voor de tweede hersenzenuw opent naar voren en is iets in het midden gesplitst. De voorste ruggenwervels zijn opisthocoel maar de middelste en achterste amficoel. De ruggenwervels zijn verticaal afgeplat. Bij de voorste ruggenwervels zijn de wervelbogen lager dan de wervellichamen; bij de achterste ruggenwervels zijn ze hoger. Bij de voorste en middelste ruggenwervels staan de zijuitsteeksels horizontaal zijwaarts uit; bij de achterste ruggenwervels staan ze schuin omhoog. Bij de voorste ruggenwervel is het doornuitsteeksel gevorkt; bij de volgende voorste wervels zijn de doornuitsteeksels overdwars verbreed met evenwijdig lopende zijwanden; bij de middelste en achterste wervels zijn de doornuitsteeksels bovenaan verbreed. Bij de voorste ruggenwervels hebben de doornuitsteeksels een vlakke top; bij de middelste en achterste ruggenwervels zijn de toppen bol. Bij de middelste ruggenwervels verbindt een extra richel zijdelings de richel tussen het doornuitsteeksel en het achterste gewrichtsuitsteeksel met het zijuitsteeksel. De voorste staartwervels zijn amficoel en verticaal afgeplat. Het opperarmbeen heeft een schacht met minder dan 60% van de lengte van de dijbeenschacht.

Fylogenie
Een cladistische analyse vond Yuzhoulong als het meest basale bekende lid van de Macronaria. Bij de meeste gevonden evolutionaire stambomen staat hij dicht bij Camarasaurus en Bellusaurus. Basale kenmerken zijn het ontbreken van een bultje in de vork van de doornuitsteeksels en van pleurocoelen in de sacrale wervels. Een overeenkomst met de Diplodocoidea wordt getoond door de korte voorpoot.

Het bestaan van Yuzhoulong wijst erop dat Azië in de middelste Jura niet geïsoleerd was en dat de Neosauropoda zich vroeg kunnen hebben afgesplitst in een fase dat Pangea nog niet blijvend uit elkaar gevallen was.

Het volgende kladogram toont de positie van Yuzhoulong in de evolutionaire stamboom volgens het beschrijvende artikel.

Literatuur
Dai Hui, Tan Chao, Xiong Can, Ma Qingyu, Li Ning, Yu Haidong, Wei Zhaoying, Wang Ping, Yi Jian, Wei Guangbiao, You Hailu and Ren Xinxin, 2022, "New macronarian from the Middle Jurassic of Chongqing, China: phylogenetic and biogeographic implications for neosauropod dinosaur evolution", Royal Society Open Science. 9: 220794. 

Sauropoda